Bombastus von Hohenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Bombastus von Hohenheim (um 1500–1566), Großprior des deutschen Johanniterordens, siehe Georg Bombast von Hohenheim 
 Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, bekannt als Paracelsus (1493?–1541), Arzt, Alchemist, Astrologe, Theologe und Philosoph